Jamphel Yeshi, ook Jampäl Geleg Gyatso, de zesde Demo Rinpoche, eveneens regent van Tibet (1757-1777)
Jampäl Yeshe Gyaltsen voor de vijfde Reting Rinpoche, eveneens regent van Tibet (1933 - 1941)